Bakkehuset kan henvise til:

 Bakkehuset, en ejendom på Frederiksberg, i dag indsrettet til Bakkehusmuseet
 Bakkehuset (Vedbæk), en ejendom i Vedbæk